Vanderlei Eustáquio de Oliveira, Braziliaans voetballer, bijgenaam Palhinha, actief van 1969 tot 1985
 Jorge Ferreira da Silva, Braziliaans voetballer, bijgenaam Palhinha, actief van 1988 tot 2006